«В петле» — название нескольких художественных произведений:
 «В петле» — один из романов Джона Голсуорси из цикла «Сага о Форсайтах».
 «В петле» — кинофильм 1991 года, реж. Имантс Кренбергс.
 «В петле» — кинофильм 2009 года, реж. Армандо Иануччи.